Afrikanska mästerskapet i fotboll för damer 2018 spelades i Ghana mellan 17 november och 1 december 2018. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade  med 4–3 efter straffsparksläggning då matchen slutat 0–0 efter full tid och förlängning.

Kvalificerade nationer

 (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler 
Vinnarna kvalificerade sig för VM 2019.

Bronsmatch
Vinnaren kvalificerade sig för VM 2019.

Final

Källor
 Cafonline.com (arkiverad)
 Rsssf.com

Referenser

2018
Fotboll i Ghana
Fotbollsåret 2018
2018 i Ghana